Хоккейный турнир на зимних Олимпийских играх 1956 года был разыгран среди десяти команд-участниц в два этапа. На первом этапе команды были разделены на три неравные подгруппы. Игры в подгруппах прошли по круговой системе. На втором, финальном, этапе по две сильнейшие команды из каждой группы играли между собой за 1-6 места также по круговой системе. Занявшие 3-4 места на первом этапе команды также по круговой системе играли за 7-10 места. Олимпийский турнир признан 23-м чемпионатом мира и одновременно 34-м чемпионатом Европы. Сборная СССР одержала семь побед в семи матчах, в том числе и над сборной Канады (2:0), и впервые стала олимпийским чемпионом.

Подгруппа А

Подгруппа В

Подгруппа С

За 1-6 места

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

За 7-10 места

Самые результативные игроки

Медалисты

Олимпийский пьедестал

Пьедестал ЧМ-1956

Пьедестал чемпионата Европы

Чемпион мира

Чемпион Европы

Интересные факты 
 Перед 3-м периодом матча СССР — Канада лёд сильно подтаял, и канадская команда принципиально не выходила на лёд. Только через полчаса канадских игроков удалось уговорить продолжить игру.
 Вратарём сборной Канады был Дени Бродёр — отец знаменитого канадского вратаря Мартина Бродёра.
 Капитан хоккейной сборной СССР Всеволод Бобров ранее выступал на летней Олимпиаде-1952 и был капитаном футбольной сборной СССР.

Источники 
 Хоккей: Малая энциклопедия спорта / Сост. Брусованский А. М., Лукашин Ю. С., Рыжков Д. Л. — М.: Физкультура и спорт, 1990. — 685 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-278-00153-4.
 Хоккей. Наши!!! / Сост. Яременко Н. Н. — М: АСТ, 2014 г. — 320 с. ISBN 978-5-17-082350-5

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1956

Олимпиада
1956
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1956